Александр Кулик:
 Кулик, Александр Антонович (род. 1967) — белорусский государственный деятель, министр лесного хозяйства Республики Беларусь с 1 августа 2022 года.
 Кулик, Александр Васильевич (1953—2016) — украинский политик.
 Кулик, Александр Павлович (1908—1945) — Герой Советского Союза.
 Кулик, Александр Павлович (1952—2010) — украинский писатель и журналист.
 Кулик, Александр (1911—1966) — католический священник византийского обряда.
 Кулик, Александр (род. 1981) — эстонский футболист.